Lefaucheux est un nom de famille attesté en France.

 Casimir Lefaucheux (1802-1852), armurier français, père d’Eugène Lafaucheux. 
 Eugène Lefaucheux (Eugène Gabriel Lefaucheux) (1832-1892)), armurier français, fils de Casimir Lefaucheux.
 Jean-Baptiste-Antoine Lefaucheux (Jean-Baptiste-Antoine Lefaucheux des Aunois) (variantes du nom : Le Faucheux et Faucheux) (1752-1834), préfet.
 Marie-Hélène Lefaucheux (née Postel-Vinay) (1904-1964), résistante et femme politique française.
 Pierre Lefaucheux (Pierre-André Lefaucheux) (1898-1955), industriel français, Compagnon de la Libération.

Sources, Notes et références

Voir aussi